Oencia kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Oencia (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Oencia (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar